La Copa xipriota de futbol (en grec modern: Κύπελλο Κύπρου;) anomenada Copa Coca Cola de Xipre per raons de patrocini, és la segona competició en importància del país, dirigida per l'Associació Xipriota de Futbol. Començà el 1934.

Historial 
Taula amb totes les finals disputades.

Referències

Vegeu també 
 Copa turco-xipriota de futbol

Enllaços externs 
 RSSSF

Competicions futbolístiques a Xipre